Јел () је једно од Британских острва које припада Уједињеном Краљевству, односно Шкотској. Налази се у и део је ужег архипелага Шетландска острва. Површина острва износи 212 km². Према попису из 2001. на острву је живело 957 становника.

Шетландска острва
en:Yell, Shetland